The Ultimate 11 - SNK Football Championship, conosciuto in Giappone come Tokuten Ou - Honoo no Libero, è un videogioco di calcio pubblicato nell'ottobre 1996 dalla SNK Playmore. Nonostante il titolo, è considerato il quarto titolo della serie Super Sidekicks.

Modalità di gioco 
A differenza dei precedenti giochi, The Ultimate 11 non presenta i tornei regionali ma solo la Coppa del Mondo e il campionato di calcio SNK, quest'ultimo è un torneo ad eliminazione in cui la squadra scelta dal giocatore può selezionare una qualsiasi squadra avversaria da qualsiasi regione (in tutto le squadre da affrontare sono otto, una per ogni regione). Nel gioco è anche presente una squadra nascosta chiamata Superstars SNK, sbloccabile solo nella modalità campionato SNK.

Per la prima volta nella serie Super Sidekicks, inoltre, è presente una barra di energia per il tiro. Quando essa raggiunge il massimo è possibile, una volta giunti in prossimità dell'area di rigore, effettuare un tiro più potente del normale.

Squadre 
Il gioco consente di scegliere tra 80 squadre differenti, suddivise in 8 regioni.

Europa A

Europa B

Europa C

Africa

America/Caraibi

Sud America

Asia/Oceania A

Asia/Oceania B

Collegamenti esterni 
 
 Gioco su Arcade Museum
 Gioco su GameFAQs